Bürglen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Bürglen, Thurgau, kommun, 
 Bürglen, Uri, kommun, 
 Bürglen (berg), Zürich, Bezirk Affoltern,